Verschroeiing, een proces dat optreedt bij verbranding zonder vuur
 Vierdegraads brandwond, ook wel verkoling genaamd